sinus – funkcja trygonometryczna
 Sin – miasto
 Sin – singel wydany w 1990 roku przez Nine Inch Nails
 Nanna (bóg)
 Sin – komputerowa gra FPP
 Sin – jeden z kluczowych potworów w grze Final Fantasy X